Lugau bezeichnet Ortsnamen:

 Lugau, Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Lugau (Doberlug-Kirchhain), Ortsteil der Stadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Siehe auch:
 Kloster Lugau, Erzählung von Wilhelm Raabe (1893)